Jean Zacklad (1929-1990),professeur de philosophie juive, père de Manuel Zacklad.   
 Manuel Zacklad, spécialiste français en Sciences de l'Information et de la Communication Professeur du Conservatoire national des arts et métiers, fils de Jean Zacklad.  
Homonymie de patronyme